Gamskraut steht für:
 Arnika, eine Blume aus der Familie der Korbblütengewächse
 Alpen-Mutterwurz, eine Pflanzenart der Familie der Doldenblütler